Никола́й Никола́евич Со́мов:
 Сомов, Николай Николаевич (1861—1923) — профессор Харьковского университета, учёный-орнитолог.
 Сомов, Николай Николаевич (1866—1934) — владимирский городской голова (1905—1917); член IV Государственной думы от Владимирской губернии.